Salzman est un patronyme porté notamment par :

 Alain Salzman (1962-), entrepreneur français ;
 Anne-Sylvie Salzman (1963-), romancière, nouvelliste et traductrice française ;
 Pnina Salzman (1922-2006), pianiste classique et professeur de piano israélienne.
Patronyme juif